Prinz von Bayern ist der Familienname folgender Persoen:

 Konstantin Prinz von Bayern (1920–1969), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Leopold Prinz von Bayern (1846–1930), deutscher Generalfeldmarschall, siehe Leopold von Bayern
 Leopold Prinz von Bayern (* 1943), deutscher Rennfahrer
 Luitpold Prinz von Bayern (* 1951), deutscher Manager
 Ludwig Prinz von Bayern (* 1982), deutscher Unternehmer und Entwicklungshelfer
 Ludwig Karl Maria Prinz von Bayern (1913–2008), deutscher Adliger, siehe Ludwig Karl Maria von Bayern